La XI Universiade estiva (Universiada de vară din 1981) si svolse a Bucarest, in Romania, dal 19 al 30 luglio 1981.

Sport

Medagliere

Collegamenti esterni
  FISU History dal sito della FISU